Аркејдија има више значења:
 Аркејдија (Јужна Каролина)
 Аркејдија (Мичиген)
 Аркејдија (Ајова)
 Аркејдија (Калифорнија)
 Аркејдија (Флорида)
 Аркејдија (Висконсин)
 Аркејдија (Индијана)
 Аркејдија (Канзас)
 Аркејдија (Луизијана)
 Аркејдија (Мисури)
 Аркејдија (Небраска)
 Аркејдија (Оклахома)
 Аркејдија (Охајо)